Купсола́ (: «куп» — болото, болотный и «сола» — селение, деревня)— деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл России. Входит в состав Марисолинского сельского поселения Родина известного марийского киноартиста и поэта Йывана Кырли.

География 
Деревня Купсола находится в 500 м к юго-востоку от центра сельского поселения — села Марисола, на правом берегу реки Она. Расположена на съезде с автомобильной дороги Сернур — Советск, являющейся частью автотрассы Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар (старая Алатская дорога). Примыкает к деревне Заречка-Она.

Население 

Купсола — родина марийского киноактёра и поэта Йывана Кырли, писателя Юрия Соловьёва, поэтессы З. М. Дудиной (Глушкова). В память об Йыване Кырле в деревне установлен памятный камень.

История 
Поселение основано в первой половине XVIII века выходцами из Марисолы, входило в состав волости Оно-Морко Казанского уезда. Деревня относилась к приходу церкви Покрова Божией Матери соседнего села Марисола, жители также исповедуют традиционную марийскую религию (язычество), посещая расположенные рядом с деревней священные рощи и мольбище.

В 1932 году был организован колхоз «Оно-Морко-Купсола».

Современное положение 
Образовательно-воспитательные учреждения и учреждения культуры в деревне отсутствуют.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Команда Кочующие. Марисола — Речка Она — Купсола (Сернурский Район).

Населённые пункты Сернурского района